Thürnhofen ist ein Orts- und Gemarkungsname:

 Thürnhofen (Dentlein am Forst), Gemarkung des Marktes Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern; ohne gleichnamigen Ortsteil in der Marktgemeinde
 Thürnhofen (Feuchtwangen), Gemarkung und Kirchdorf der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Thürnhofen (Grafenwiesen), Dorf der Gemeinde Grafenwiesen, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Thurnhof